Une nuit agitée – film del 1897 diretto da Alice Guy
 Une nuit agitée – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 Une nuit agitée – film del 1912 diretto da Max Linder
 Une nuit agitée – film del 1920 diretto da Alfred Machin e Henry Wulschleger